Příjmení Stanke nese více různých osobností:

 František Stanke (1694–1750) – zakladatel rodu zvonařů
 František Leopold Stanke (1800–1873) – poslední zvonař v Olomouci
 František Mikuláš Stanke (1765–1844) – zvonař v Opavě a Olomouci
 František Valentin Stanke (1734–1791) – zvonař v Opavě
 Richard Stanke (* 1967) – slovenský herec